

Biografia 
Miglin è nato da una famiglia cattolica di origine lituana, uno dei sette figli di un minatore di carbone dell'Illinois centrale. All'inizio della sua carriera vendeva porta a porta l'argenteria e pancake che trasportava nel bagagliaio della sua auto.

Nel 1956, all'età di 31 anni, ha iniziato la sua carriera nel settore immobiliare, assumendo un posto di lavoro come agente immobiliare con il magnate immobiliare di Chicago Arthur Rubloff. Con il tempo si affermò come imprenditore immobiliare di successo. Egli e il suo socio, J. Paul Beitler, avevano progettato per Chicago un grattacielo da 125 piani: il Miglin-Beitler Skyneedle; l'edificio non fu mai costruito.

Lee Miglin era il padre dell'attore Duke Miglin.

Omicidio 
Fu assassinato il 4 maggio 1997 dal serial killer Andrew Cunanan. Il corpo di Miglin è stato ritrovato nel garage della sua casa nel distretto storico di Gold Coast a Chicago. Era stato legato ai polsi e la sua testa era legata con del nastro adesivo, con solo uno spazio per respirare sotto le narici. Miglin fu torturato fino alla rottura delle costole, fu picchiato brutalmente, pugnalato e la gola tagliata con una sega da giardiniere. Cunanan era presumibilmente un escort gay già ricercato a Minneapolis per aver ucciso il suo ragazzo David Madson, 33 anni, e l'ex-amante Jeffrey Trail, 28 anni, pochi giorni prima. Il 9 maggio 1997 Cunanan uccise il 45enne William Reese, custode del cimitero nazionale di Finn's Point a Pennsville, nel New Jersey, quindi abbandonò la Lexus di Miglin e rubò il pickup rosso di Reese.

Nella cultura popolare
Miglin appare nel terzo episodio della seconda stagione della serie American Crime Story, interpretato da Mike Farrell.

Note